Открытый чемпионат Румынии среди мужчин 2008 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в румынском городе Бухарест и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 8 по 14 сентября. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, располагающуюся в календаре после US Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Жиль Симон
 в парном разряде —  Оливер Марах и  Михал Мертиняк

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Ришар Гаске (№ 12 в мире на тот момент). Данный статус помог добраться французу лишь до полуфинала, где он уступил Карлосу Мойе; титул же взял не Карлос, а соотечественник Ришара — Жиль Симон, сеявший на соревновании вторым, и сделавший главный шаг на пути к общей победе в полуфинале, где ему удалось переиграть аргентинца Хосе Акасусо. Симон благодаря этой серии побед стал первым в истории двукратным чемпионом бухарестского приза.

Парный чемпионат достался также соотечественникам Симона: Николя Девильде и Поль-Анри Матьё переиграли по ходу турнирного пути пару сеянных альянсов, включая первую команду посева: поляков Мариуша Фирстенберга и Марцина Матковского, сломив их сопротивление по итогам 44-го очка финального тай-брейка.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жиль Симон обыграл  Карлоса Мойю со счётом 6-3, 6-4.
 Монтаньес выигрывает 3-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Монако уступает 2-й финал в сезоне и 24-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1/wc
| RD1-team01= Р. Гаске
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-seed02= 
| RD1-team02= О. Эрнандес
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= В. Кривой
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Р. Рамирес
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4
| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= Ф. Воландри
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=r
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= А. Кручат
| RD1-score06-1=7| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Т. Габашвили
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Э. Гулбис
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=4
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Н. Альмагро
| RD1-score09-1=66
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=7| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= С. Девварман
| RD1-score10-1=7| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=5
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Г. Гарсия
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М. Зверев
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=0
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= П. Андухар
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=6| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Б. Дабул
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=4
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= А. Мартин
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=7| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= К. Мойя
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=64
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=1/wc
| RD2-team01= Р. Гаске
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= В. Кривой
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= А. Кручат
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Т. Габашвили
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Н. Альмагро
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Г. Гарсия
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= П. Андухар
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=66
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= К. Мойя
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1/wc
| RD3-team01= Р. Гаске
| RD3-score01-1=66
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=6| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Т. Габашвили
| RD3-score02-1=7| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=1
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Г. Гарсия
| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= К. Мойя
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=1/wc
| RD4-team01= Р. Гаске
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= К. Мойя
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Николя Девильде /  Поль-Анри Матьё''' обыграли  Марцина Матковского /  Мариуша Фирстенберга со счётом 7-6(4), 6-7(9), [22-20].
 Девильде выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Матьё выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 BCR Open Romania

 ATP Тур 2008 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Румыния
Теннис
Сентябрь 2008 года
2008